deux forts français construits tous les deux à la fin du  en Nouvelle-France dans l'actuel État du Michigan.
Fort Saint-Joseph (rivière Saint-Joseph)  construit par les Français en 1691 au sud des Grands Lacs, dans le Pays des Illinois sur la rivière Saint-Joseph sur la mission Saint-Joseph créé par le Père Claude-Jean Allouez dans les années 1680.
Fort Saint-Joseph (rivière Sainte-Claire) construit par Daniel Greysolon, sieur du Lhut en 1686 sur la rivière Sainte-Claire et le lac Huron. 

Fort Saint-Joseph (Ontario), lieu historique national du Canada.
Fort Saint-Joseph de Galam, fort construit sur le fleuve Sénégal (1698-1789).